

Medaglie

Teste di serie

  Danïyar Eleusinov (Finale)
  Mohammed Rabii (Campione)

<li>  Gabriel Maestre (Ottavi di finale)
<li>  Tomasz Jablonski (Semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni